Баглей — фамилия. Известные носители:

 Баглей, Гавриил Николаевич (1887—1920) — рабочий-железнодорожник, участник борьбы за власть Советов на Украине. 
 Баглей, Николай Львович (1937—1991) — советский баскетболист.

См. также